Лейкленд (, ) — топоним, распространённый в основном в США.

США 
''Сортировка по штатам, по алфавиту
  — город в Джорджии.
 Лейкленд — город в Миннесоте.
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — город в Теннесси.
 Лейкленд — город во Флориде.

Другие страны 
  — городок в Квинсленде, Австралия.
  — округ в Альберте, Канада, существовавший с 1998 по 2007 год.

См. также 
  — регион Финляндии
 Озёрный край — заповедник в Северо-Западной Англии
 Саут-Лейкленд — район в Камбрии, Северо-Западная Англия
 Лейкленд-Шорс — город в Миннесоте
 Уэст-Лейкленд — тауншип в Миннесоте
 Лейкленд-Хайлендс — статистически обособленная местность во Флориде
  — статистически обособленная местность в Калифорнии
 Лейкленд-терьер — порода собак
  — книга (2009) 
  — несколько старших школ в США
  — несколько колледжей в США
 Лейквуд — англоязычный топоним